Republika Autonomiczna Krymu – autonomiczna republika Ukrainy
 Krymska Republika Ludowa – państwo powołane na Krymie w 1917 r. przez miejscowych Tatarów
 Republika Krymu – krótkotrwałe nieuznawane państwo (istniało podczas kryzysu krymskiego w 2014)
 Republika Krymu – jednostka administracyjna jednostronnie wcielona do Rosji w 2014 roku